Francisco Hernández de Córdoba, conquistador spagnolo
Francisco Hernández de Córdoba, esploratore spagnolo, ritenuto il fondatore del Nicaragua
Francisco Hernández, calciatore messicano
Ever Francisco Hernández, calciatore salvadoregno